Европско првенство у одбојци за жене 1971. је било 8. по реду Европско првенство које се од 23. септембра до 1. октобра одржавало у Италији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 18 репрезентација.

Први круг

Група А - Горица

Група Б – Горица

Група Ц – Ређо Емилија

Група Д – Ређо Емилија

Група Е – Имола

Група Ф - Модена

Други круг

Група од 13.-18. места – Ређо Емилија

Група од 7.-12. места – Ређо Емилија

Група од 1.-6. места – Ређо Емилија

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Италији
Одбојка у 1971.